P70 oder P 70 steht für:
 AWZ P 70, ein Kleinwagen des VEB Automobilwerk Zwickau

P-70 steht für:
 Douglas P-70 Havoc, Nachtjägerversion der Douglas A-20
 P-70 Ametist, eine U-Boot gestützte Anti-Schiffs Lenkwaffe aus russischer Produktion

 steht für:
 Papyrus 70

P70